

Littérature 
 La Musique, un roman de Yukio Mishima publié en 1965 qui traite notamment de la frigidité féminine par le biais de la psychanalyse.

Musique 
 La Musique, est une chanson de Georges Coulonges (paroles) Jack Ledru et René Denoncin (musique) interprétée par Patachou en 1956 ;
 La Musique, est une chanson interprétée par Nicoletta en 1967 et reprise par les candidats de Star Academy en 2001 ;
 La Musique, un album de Dominique A sorti en 2009.

Peinture  
 La Musique, peinture d'Henri Matisse en 1910.
 La Musique, peinture d'Henri Matisse en 1939.

Cinéma
 La Musique, film de Jean-Benoît Ugeux (2019)

Voir aussi